Володарского () / Верхнеосыково () — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Посёлок расположен на реке под названием Осиновая ().

Соседние населённые пункты по странам света 
СВ: Металлист, Бондаревское, Григоровка

С: Червоносельское, Многополье 

СЗ: Агрономичное, Андреевка, Михайловка, Новодворское

З: —

ЮЗ: Осыково

Ю: Клёновка

ЮВ: Свободное, Мережки, Зеркальное

В: Кутейниково

История 
12 мая 2016 года Верховная Рада Украины присвоила посёлку название Верхнеосыково (по имени реки Осиновой или «Осыковой» по-украински, парное к названию села Осыково, расположенного ниже по её течению) в рамках кампании по декоммунизации на Украине. Переименование не было признано властями самопровозглашенной ДНР.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 245 человек.

Общая информация 
Почтовый индекс — 87311. Телефонный код — 6259. Код КОАТУУ — 1420685403.

Местный совет 
87311, Донецкая область, Амвросиевский район, с. Многополье, ул.Школьная, 4; тел. 37-5-13.

Примечания

Ссылки 
 Володарского на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Амвросиевского района